L'Homme parfait est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme parfait est le titre littéral de Det perfekte menneske, court métrage danois réalisé par Jørgen Leth (1968) ;
 L'Homme parfait (The Perfect Man), un film américain réalisé par Mark Rosman (2005) ;
 L'uomo perfetto (L'Homme parfait), film italien réalisé par Luca Lucini (2005) ;
 L'Homme parfait, comédie française réalisée par Xavier Durringer (2022).